Appius Claudius Pulcher är ett namn som burits av flera romare:

* Appius Claudius Pulcher (konsul 212 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 185 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 143 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 130 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 79 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 54 f.Kr.), romersk politiker
 Appius Claudius Pulcher (konsul 38 f.Kr.), romersk politiker